Thomas Eagleton
Thomas Francis Meagher
Thomas F. Wilson

Desambiguações de antropônimos